Достя́н — армянская фамилия.  

Известные носители:
 Достян, Ирина Степановна (1920—2012) — советский и российский историк.
 Достян, Ричи Михайловна (1915—1993) — советская писательница.